Il singolare del BMW Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Philipp Kohlschreiber era il detentore del titolo, ma non ha partecipato per infortunio.

Fernando González ha vinto in finale 7–6(4), 6–7(4), 6–3, contro Simone Bolelli.

Teste di serie

  Paul-Henri Mathieu (semifinali)
  Fernando González (campione)
  Philipp Kohlschreiber (ritiro per infortunio)
  Igor' Andreev (secondo turno)

 Tommy Haas (ritiro per infortunio alla spalla)
 Andreas Seppi (secondo turno)
 Steve Darcis (secondo turno)
 Marin Čilić (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

BMW Open 2008
ATP Tour 2008